Tina Armstrong  es un personaje ficticio de la saga de videojuegos de lucha Dead or Alive, de Team Ninja y Koei Tecmo. Fue presentada en el Dead or Alive original en 1996 como una luchadora profesional estadounidense que usa los torneos de lucha Dead or Alive como un trampolín hacia la fama y la fortuna. En apariciones posteriores en la serie, ella es indecisa sobre sus intereses profesionales, para disgusto de su padre sobreprotector Bass Armstrong. Tina también ha aparecido en la película DOA: Dead or Alive y ha recibido una recepción crítica como una de las rubias más icónicas de los videojuegos.

Historia 
Tina Armstrong es la única hija del famoso luchador profesional Bass Armstrong, quien la crio sola después de la muerte de su madre. Bass quería que Tina lo siguiera en la industria de la lucha libre y la entreno ya a una edad temprana. Aunque ya es una luchadora experta en su adolescencia , sueña con expandir sus horizontes más allá de la escena de la lucha libre . En el juego original Dead or Alive, Tina se une al torneo de lucha Dead or Alive como un vehículo para ser descubierta por Hollywood. Bass se opone a esta decisión, ya que no quiere que ella deje de luchar, y él mismo entra a la competencia para evitar que logre sus objetivos. Tina llega al partido final contra Kasumi, que termina perdiendo, pero no obstante recibe el premio en efectivo después de que Kasumi lo rechaza. En Dead or Alive 2, Tina aspira a convertirse en una supermodelo, para lo cual se decolora el cabello de rubio y se viste con atuendos escasos. Ella termina teniendo que luchar contra su propio padre en la competencia y sale victoriosa. Ella consigue su deseo y comienza a modelar en un programa de televisión.

En Dead or Alive 3, Tina ha decidido que quiere pasar del modelaje a la actuación, compite en el tercer torneo en nombre de la autopromoción y derrota a Bass en combate por segunda vez cuando nuevamente intenta sin éxito intervenir en los intereses de ella. Ella pasa a protagonizar una película de acción y guerra después de que concluye el torneo. Ella se une a la cuarta competencia en Dead or Alive 4 ahora queriendo convertirse en una estrella de rock, por lo que ella y Bass se pelean antes de que ella lo derrote oficialmente por tercera vez. Después de la conclusión del torneo, continúa grabando un video musical chillón. Luego parte a New Zack Island en Dead or Alive Xtreme 2 para finalmente escapar de las garras de su autoritario padre.

En Dead or Alive 5, Tina ha abandonado las peleas competitivas desde que logró el éxito en el mundo del entretenimiento, pero Zack (propietario de Zack Island en los juegos Dead or Alive Xtreme la atrae de su retiro y la recluta para el quinto torneo). Tina luego saca al personaje de Virtua Fighter Sarah Bryant como su reacción a Zack confundiendo con Sarah. Cuando Tina anuncia públicamente sus planes de regresar a la competencia, Bass intenta detenerla una vez más, esta vez haciéndose pasar por un concursante del torneo llamado "Mr. Strong". Después de que él la elimina en los cuartos de final, revela su identidad y Tina lo convence a su vez de unirse a ella como un tándem de padre e hija, pero además revela que ahora quiere hacer la transición a la política, anunciando una campaña para gobernador. 

En Dead or Alive 6, ya está haciendo planes para su campaña gubernamental como gobernadora, pero finalmente tiene que abandonar su objetivo al darse cuenta de que Zack es demasiado joven para postularse para un cargo. Luego trabajó con su padre como un tándem de padre e hija, y también tuvo un breve entrenamiento contra Honoka.

Recepción 
Al igual que los otros personajes femeninos de la serie, Tina es más conocida en los medios de los videojuegos por su atractivo sexual. Fue clasificada como la "chica número uno en Dreamcast" por la revista Dreamcast en 2000, quien la describió como "sin duda la más hermosa". El mismo año, la revista española Revista Oficial Dreamcast realizó una encuesta en la que los lectores seleccionaron a su heroína favorita de Dreamcast; Tina recibió la mayor cantidad de votos, superando a Claire Redfield, Lara Croft y Chun-Li. En el videojuego Vixens de G4 de 2005 premios, ganó en las categorías "Dirtiest Dancer" y "Videojuego Vixen of the Year". La revista brasileña SuperGamePower la incluyó entre las 20 "musas" de los videojuegos en 2001. Rob Wright de Tom's Games la incluyó en su selección de 2007 de los cincuenta "mejores personajes femeninos" de los videojuegos. PLAY clasificó a Tina como la tercera rubia más sexy de los juegos en 2010, y en broma consideró que sus pechos eran "los indiscutibles N.°1 y n.°2 de todas las mujeres de Dead or Alive". Redes UGO la incluyó entre las "chicas más calientes de los juegos" en 2011. "Esta luchadora golpea más fuerte que cualquiera de los otros personajes de DoA mientras logra lucir la máxima cantidad de piel". Además, el sitio calificó a Tina en el undécimo lugar en su clasificación de las veinticinco "hembras peleadoras más zorras que jamás hayan sido pixeladas" ese mismo año. Rich Shivener de Joystick Division eligió los cofres de Tina y Kasumi como el séptimo, "más increíble" en los videojuegos. Ha aparecido en varias listas de los diez mejores personajes femeninos de videojuegos, como en TechTudo y TGbus. Crunchyroll Lei-Fang y Kokoro son geniales a su manera, pero ninguno realmente se compara con la dura y dura Tina Armstrong". Sin embargo, a pesar de todo esto, no logró llegar al top 9 en el concurso de fondos de pantalla para determinar quién va a entrar en Dead or Alive Xtreme 3. Una encuesta de la chica más erótica en la historia de los juegos de lucha llevada a cabo por la web japonesa portal de Goo tenía Leifang y Tina ubicadas en los puestos 17 / puesto 18 (de un total de 50 concursantes) en 2016.

La revista oficial Xbox opinó que las mujeres de la serie "siempre han sido un poco controvertidas, con tipos altruistas que lamentan el uso gratuito de pechos que rebotan", pero la jugabilidad de Dead or Alive 3 "debe haber hecho que todos los jugadores, incluidas las feministas, se den cuenta de que Tina, Kasumi y otros están bastante en forma". Sin embargo, Matthew O'Mara de National Post destacó a Tina como personificación del "sexismo casual" de la serie: "¿Por qué la animación de Tina hace que sus pechos se caigan mientras la mayoría de los otros personajes permanecen inmóviles? ¿Por qué tiene más trajes que cualquier otro personaje? ¿Por qué los desarrolladores de videojuegos siguen haciendo esto? "no obstante, elogió la animación inactiva alternativa de Tina como el "realismo más impresionante en términos de movimiento" en la historia de la física de los senos de los videojuegos. Los "brazos y piernas fuertes" de Tina en DOA2 impresionaron a la actriz y modelo Leila Arcieri, mientras que la también actriz y modelo Jaime Bergman afirmó que el personaje le recordaba a sí misma. Al criticar a Dead or Alive 6 por los personajes del juego, Wesley Yin-Poole de Eurogamer comparó a Tina Armstrong con Ivanka Trump.

Otras publicaciones han destacado a Tina tanto por su caracterización como por su belleza. Henry Gilbert, de GamesRadar, la calificó como la cuarta mejor luchadora de videojuegos en 2014. "Tina puede llevar a cabo casi todas las garras devastadoras que se hayan inventado, todo mientras usa un bikini de hilo, nada menos, pero sueña con usar su talento para algo más." IGN dijo en 2004: "Tiene un poco de marimacho y descaro estadounidense... tiene el poder de estar de acuerdo con la belleza y avergüenza a las verdaderas damas de la WWE". Tina ocupó el tercer lugar en la lista de GameDaily de 2008 de los mejores personajes de lucha libre en los videojuegos. Revista Sega Saturn la describió como una "nena caliente estadounidense con bollos de acero". Complejo eligieron Tina ("caliente incluso entre modelos de traje de baño pixelados") como su luchadora favorita de videojuegos por encima de Rainbow Mika de Street Fighter en su característica "Batalla de las Bellezas" de 2011, y la clasificación de su presupuesto en la victoria de Dead or Alive 4 ("¡Débil! Vas a tener que hacerlo mejor que eso") entre sus cien citas de victoria de videojuegos "más humillantes" en 2012.

Electronic Gaming Monthly elogió a las "chicas calientes y el elenco enérgico" en una vista previa de DOA: Dead or Alive , y señaló "¡Mi nombre es el bombón de basura blanca de Earl, Jaime Pressly, como Tina!" incluso cuando esperaban que la película en su conjunto fuera "una mierda". Tina fue clasificada como la tercera mujer más sexy en películas de videojuegos por Complex en 2012. 68 Bill Gibron de PopMatters describió a la "capaz" Pressly en la película como "llena de orina y vinagre como una desesperada por... Probarse a sí misma luchadora". Rafe Telsch de Cinema Blend escribió: "Nos guste o no, Pressly es el niño del cartel de la película, por encima de sus otras atractivas coprotagonistas.

Referencias 

Personajes de Dead or Alive
Personajes femeninos en videojuegos
Estadounidenses ficticios
Actores ficticios
Modelos ficticios
Luchadores profesionales ficticios
Músicos de rock ficticios